Андрей Заикин:
 Заикин, Андрей Дмитриевич — российский физик
 Заикин, Андрей Львович (1968—1993) — советский и российский футболист